СЖК — неоднозначное понятие

 Синтаза жирных кислот
 Синтетические жирные кислоты
 СЖК — одно из русскоязычных сокращений названия финского футбольного клуба СИК